Garai, magyar családnév
 Garai család, magyar történelmi család
 Garai, baszk családnév
Földrajz
 Irán
 Garai, település Kermán tartományban
 Spanyolország
 Garai, település Bizkaia tartományban